Darwinia – genere di piante della famiglia Myrtaceae
Darwinia – gioco di strategia in tempo reale sviluppato da Introversion Software
 Darwinia – romanzo di Robert Charles Wilson